Dit is een lijst van afleveringen van de Amerikaanse komische serie Silicon Valley. De serie begon op 6 april 2014 en eindigde na zes seizoenen op 8 december 2019.

Overzicht

Afleveringen

Seizoen 1 (2014)

Seizoen 2 (2015)

Seizoen 3 (2016)

Seizoen 4 (2017)

Seizoen 5 (2018)

Seizoen 6 (2019)

Referenties 

Silicon Valley